Der Begriff Baumarchiv steht für: 

 Deutsches Baumarchiv, ein Projekt zur Dokumentation besonders alter und bedeutsamer Bäume in Deutschland
 Internationales Baum-Archiv, ein ehemaliges Museum und Archiv in Winterthur, Kanton Zürich